Тисмениця — місто в Україні.

Річки 
 Тисмениця (річка)
 Тисмениця — річка в Україні, права притока Бистриці Тисменицької.
 Тисмениця — річка в Польщі, права притока Вепру.